Bluebonnet steht für:
 Bluebonnet (Pflanze), mehrere Gattungen der Lupinenpflanze
 Bluebonnet (Mütze), flache, blaue Mütze